Ruszów (gromada w powiecie zamojskim)
 Ruszów (gromada w powiecie zgorzeleckim)